Kryt je označení více druhů zařízení, která mají něco nebo někoho chránit: 
 masivní stavba pro ukrývání osob, materiálu, zařízení apod. 
 protiletecký kryt
 protiatomový kryt
 bunkr
 plachta (kryt) – textilní nebo plastový kryt nebo závěs s okraji vyztuženými lankem a prošitím
 kryt stroje, kryt motoru – pevné, zpravidla plechové či plastové ochranné opláštění 
 kryt na mobilní telefon – pevný plastový ochranný obal
 kryt vozovky (silniční kryt), kryt chodníku – povrchová vrstva pozemní komunikace, například asfaltová, betonová, dlážděná nebo štěrková 
 kryt kolejového svršku – vrstva, která dorovnává prostor kolejového svršku mezi kolejnicemi a kolem kolejnic do výškové úrovně hlav kolejnic a okolního terénu, např. na železničních přejezdech, na tramvajových tratích apod. 
 leptací kryt, ochranná asfalto-voskovo-pryskyřičná vrstva, prvek leptu, jedné z technik hlubotisku
 pevný kryt, kryt pro čárový lept
 měkký kryt (protisk)  
 prýskavý kryt (křehký kryt)

Související články 
 krytina
 podlahová krytina
 střešní krytina
 krytka, též záslepka, malá destička či klobouček sloužící k zakrytí konce potrubí, tyče, šroubu, matice, otvoru, elektrické zásuvky, fotoobjektivu nebo jiného podobného místa nebo zařízení
 krytí